Pianosonate nr. 16 (Beethoven)
 Pianosonate nr. 16 (Mozart)